Il Guardiano del Faro, detto anche farista (attualmente denominato operatore nautico), è colui che svolge il compito di custode e manutentore del faro, posto sotto l'egida della Marina Militare Italiana.

Musica 
 Il Guardiano del Faro, pseudonimo di Federico Monti Arduini (1940) – cantautore, tastierista, compositore e produttore discografico italiano

Letteratura 
 Il guardiano del faro (Fyrvaktare) – romanzo del 2009 di Camilla Läckberg